Hempel är ett efternamn som burits av bland andra:

 Carl Gustav Hempel (1905–1997), tysk filosof
 Claudia Hempel
 Eberhard Hempel
 Ernst Wilhelm Hempel (1745–1799), tysk evangelisk teolog
 Frieda Hempel (1885–1955), tysk sångerska (sopran)
 Gustav Hempel (1819–1877), tysk förläggare
 Jan Hempel
 Johannes Hempel
 Sven Hempel
 Thomas Hempel (född 1942), svensk radiojournalist 
 Udo Hempel

Se även
 von Hempel, utslocknad svensk adelsätt
 Hempels paradox – logisk paradox formulerad av Carl Gustav Hempel

Svenska efternamn
Tyska efternamn